El nombre Chelsea puede hacer referencia a cualquiera de los siguientes artículos:

Lugares 
 Chelsea (Quebec), Canadá.
 Chelsea Tower, rascacielos en Dubái, Emiratos Árabes Unidos.

En Reino Unido
 Kensington y Chelsea, borough en el Gran Londres
 Chelsea (Londres), exclusivo distrito londinense
 Puente de Chelsea, sobre el Río Támesis, en Londres

En Estados Unidos
 Chelsea (Alabama)
 Chelsea (Dakota del Sur)
 Chelsea (Maine)
 Chelsea (Manhattan), vecindario en Nueva York
 Chelsea (Massachusetts)
 Chelsea (Míchigan)
 Chelsea (Oklahoma)
 Chelsea (Vermont)
 Chelsea (Wisconsin)
 Chelsea (condado de Taylor, Wisconsin)
 Hotel Chelsea, famoso edificio de Nueva York.

 Personas 
 Chelsea Charms, actriz porno estadounidense;
 Chelsea Clinton, política estadounidense, hija de Bill Clinton y Hillary Clinton.
 Chelsea Cooley, Reina de belleza estadounidense;
 Chelsea Handler, escritora y comediante estadounidense;
 Chelsea Kane, actriz estadounidense;
 Chelsea Kane, actriz estadounidense;
 Chelsea Noble, actriz estadounidense;
 Chelsea Specht, botánica estadounidense;
 Chelsea Wilson, actriz estadounidense;
 Chelsea Korka, cantante estadounidense perteneciente al grupo The Paradisso Girls.

 Deportivos 
 Chelsea Football Club, Club de fútbol de Londres, Inglaterra.
 Chelsea Football Club Women, club de fútbol sección femenina del Chelsea F.C.
 Chelsea Pitch Owners, organización sin ánimo de lucro dueña de los derechos del nombre del club anterior.

Música
 Chelsea Girl, álbum solista Nico (cantante alemana).
 Chelsea Grin, banda de deathcore proveniente de Salt Lake City, Utah.
 Chelsea Smile, canción del grupo Bring Me the Horizon.
 Midnight In Chelsea, canción del cantante Jon Bon Jovi.
Además
 Chelsea Lately''', show de comedia de medianoche conducido por Chelsea Handler.